Lineville kan syfta på:

 Lineville, Alabama
 Lineville, Iowa